Буз-ле-Бон () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Бон-Север. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21099.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 333 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 218 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 173 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 79,4 %, в 1999 году было 81,4 %). Из 173 активных жителей работали 162 человека (87 мужчин и 75 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 45 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Буз-ле-Бон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор